Eternals (Marvel), een fictief humanoïde ras uit de comics van Marvel Comics
Eternals (film), een Amerikaanse superheldenfilm uit 2021 gebaseerd op de verhalen van de Marvel Comics

Zie ook
Eternal (doorverwijspagina)